Alan Jacob Alborn (ur. 13 grudnia 1980 w Anchorage) – amerykański skoczek narciarski. Skakał dla amerykańskiego klubu SC Alaska. Jest jednym z dwóch reprezentantów USA, którzy regularnie występowali w Pucharze Świata w pierwszej dekadzie XXI wieku.

Najwyższym miejscem Alana Alborna w zawodach Pucharu Świata była czwarta lokata w Engelbergu w 2001 roku. Jego rekord życiowy wynosi 221,5 m (uzyskał go 24 marca 2002 w Planicy).

Kariera 
Zadebiutował w 1998 podczas igrzysk olimpijskich w Nagano na normalnej skoczni, zajmując 42. miejsce. Natomiast w Pucharze Świata zadebiutował 12 grudnia 1998 w Oberhofie, gdzie był dwudziesty czwarty.

W 2003 przerwał karierę sportową z powodu braku sponsora i perspektyw na przyszłość i zajął się szkoleniem pilotażu. Rok później zmienił swoją decyzję i wrócił na skocznie.

Najlepszym wynikiem w Pucharze Świata po powrocie skoczka była 30. pozycja podczas lotów na Kulm w Tauplitz. Niedługo potem doznał kontuzji kolana. Dodatkowo Amerykanin podczas rekreacyjnej jazdy na nartach zjazdowych zerwał więzadło krzyżowe, co wykluczyło go ze startów po raz drugi. Musiał poddać się długotrwałemu procesowi rehabilitacji. Na początku sezonu 2005/2006 zdobył kilka punktów PŚ, jednak po tym do końca sezonu 2006/2007 nie zdołał ani raz zająć miejsca wśród trzydziestu najlepszych zawodników.

W 2007 zakończył karierę sportową. Później pracował jako trener. Posiada licencję pilota na Cessnę 185.

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 1998  Nagano/Hakuba – 42. miejsce (K-90), 44. miejsce (K-120)
 2002  Salt Lake City/Park City – 11. miejsce (K-90), 34. miejsce (K-120)
 2006  Turyn/Pragelato – 40. miejsce (K-95), 43. miejsce (K-125)
 Drużynowo
 1998  Nagano/Hakuba – 12. miejsce
 2002  Salt Lake City/Park City – 11. miejsce
 2006  Turyn/Pragelato – 14. miejsce

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1999  Ramsau – 27. miejsce (K-120), 40. miejsce (K-90)
 2001  Lahti – 41. miejsce (K-116), 23. miejsce (K-90)
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – 34. miejsce (K-120), 29. miejsce (K-95)
 2007  Sapporo – nie zakwalifikował się (K-120)

Mistrzostwa świata w lotach 
 Indywidualnie
 2002  Harrachov – 32. miejsce
 2006  Tauplitz – 34. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1997  Canmore (Calgary) – 47. miejsce
 1998  Sankt Moritz – 51. miejsce
 Drużynowo
 1997  Canmore (Calgary) – 14. miejsce
 1998  Sankt Moritz – 10. miejsce

Puchar Świata 
 sezon 1998/1999: 68.
 sezon 1999/2000: 54.
 sezon 2000/2001: 55.
 sezon 2001/2002: 20.
 sezon 2002/2003: 53.
 sezon 2004/2005: 91.
 sezon 2005/2006: 76.

Miejsca w ,,10" w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1998/1999 – 70.
 2001/2002 – 14.
 2002/2003 – 54.
 2004/2005 – 67.
 2005/2006 – 64.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1999 – 46.
 2001 – 47.
 2002 – 15.
 2003 – 36.
 2006 – 47.
 2007 – 61.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2000 – 51.
 2001 – 8.
 2002 – 17.

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Sylwetka na portalu skokinarciarskie.pl
 Profil na oficjalnej stronie FIS 
 

Amerykańscy skoczkowie narciarscy
Amerykańscy trenerzy skoków narciarskich
Urodzeni w 1980
Ludzie urodzeni w Anchorage
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002